Civetkatzenfell bezeichnet

 das Fell des Bandiltisses oder Zorilla (auch Kapskunk oder Kapiltis genannt), siehe Pelzarten#Bandiltis oder Zorilla
 fälschlich das Zibetkatzenfell